Sydney, de hoofdstad van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales in Australië.
 Sydney (LGA), het lokaal bestuurlijk gebied dat het centrum van Sydney omvat.
Sydney (Nova Scotia), een stedelijke gemeenschap in de Canadese provincie Nova Scotia.
 Sydney Island, de vroegere naam van het Kiribatische eiland Manra.